Сауле — литовське та казахське жіноче ім'я
 Сауле — бог Сонця в балтійській міфології

Сауле — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Сауле — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Сауле — село, Каратобинський район Західноказахстанська область

Сауле — залізнична станція на лінії Рига-Лугажі

 Карібаєва Сауле Маратівна — нападник жіночої збірної Казахстану з футболу
 Сауле Рінкявічюте — литовська скрипачка